Фудбалски клуб Хапоел Бершева, израелски фудбалски клуб из града Бершеве у региону Негеву. Основао га је 1949. бивши фудбалер Залман Каспи, а од 2007. у власништву је Алоне Баркат. Наступа у Премијер лиги Израела и игра на стадиону Тото Тарнер, чији је капацитет 16.126 навијача.

Клуб је први пут наступио у највишем рангу у сезони 1964/65, а прву шампионску титулу освојио је у сезони 1974/75. Највећи међународни успех остварио је у сезони 2016/17. кад се као другопласирани у групној фази пласирао у шеснаестину финала Лиге Европе. Уз Беитар Јерусалим, Хапоел је први израелски клуб који је наступио у тој лиги и први је клуб који је играо Купу УЕФА у сезони 1994/95.

Трофеји 
 Премијер лига
 Победник (5): 1974/75, 1975/76, 2015/16, 2016/17, 2017/18.
 Стејт куп
 Победник (1): 1996/97.
 Суперкуп
 Победник (3): 1975, 2016, 2017.
 Тото куп
 Победник (3): 1988/89, 1995/96, 2016/17.
 Куп Лилиан
 Победник (1): 1988.

Хапоел Бершева у европским такмичењима

Референце

Спољашње везе 
 

Х